Похищенная:

 «Похищенная» — индийский фильм 2003 года.
 «Похищенная» () — британский фильм 2011 года.